Árni Sigurðsson ist der Name folgender Personen:

* Árni Sigurðsson (Skirennläufer) (* 1941), isländischer Skirennläufer
 Árni Sigurðsson (Schwimmer) (* 1965), isländischer Skirennläufer
 Árni Þór Sigurðsson (* 1960) isländischer Politiker und Diplomat